Jincheng (merk), een Chinees bromfiets- en motorfietsbedrijf
Jincheng (Shanxi), een stadsprefectuur in China
Jinchen (stad), de hoofdstad van arrondissement Jinmén op Taiwan in de provincie Fujian
Jingcheng, een Chinese prinses uit de Tang-dynastie, later een van de echtgenoten van een Tibetaanse koning